Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 28-as, továbbá 28A, 28B, 28C és 28Y jelzésű villamosok:

Magyarország 

 28-as villamos (Budapest)
 28A villamos (Budapest)betétjárat
 28B villamos (Budapest)temetői járat
 28C villamos (Budapest)megszűnt ideiglenes járat
 28Y villamos (Budapest)megszűnt temetői járat

Németország 

 28-as villamos (München)